El término Spike puede referirse a:

Personajes ficticios 
 Spike, personaje de la serie Buffy.
 Spike Spiegel, protagonista del anime y manga Cowboy Bebop.
 Spike, mutante que saca espinas filosas de su cuerpo.
 Spike, personaje de la serie My Little Pony: la magia de la amistad.
 Spike Witwicky, personaje de Transformers.
 Spike, personaje de Tom y Jerry (también llamado Butch en algunos episodios, y Killer en otros episodios).
 Spike, personaje antagonista de Droopy (también llamado Butch en algunos episodios); quien también apareció en otros cortos animados.
 Spike, personaje del juego Brawl Stars, un cactus que ataca lanzando espinas.

Música 
 Spike Edney, músico británico.

Televisión y películas 
 Spike TV, canal de televisión estadounidense.
 Spike of Bensonhurst, película de 1988.
 Spike Feresten, actor.
 Spike, un perro quiltro, aparecido en comerciales de la distribuidora de gas chilena Lipigas.

Deportes 
 Spike, jugada de fútbol americano.
 Takeo Spikes, jugador de fútbol americano.
 Spike Dudley, luchador profesional.

Armas 
 Spike, misil antitanque de fabricación israelí.

Empresas 
 Spike, compañía programadora de videojuegos.

Biología  y medicina
 Espícula (spike) o proteína S.